Машки  — топоним:

Беларусь 
 Машки — деревня, Верховский сельсовет, Бешенковичский район, Витебская область
 Машки — деревня, Студенковский сельсовет, Сенненский район, Витебская область